Die Little League World Series 1991 war die 45. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.

Es war die letzte Austragung, bei der die acht Teilnehmer direkt mit dem K.-o.-System begannen. Ab 1992 wurde zuerst eine Gruppenphase gespielt.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Klassierungsrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1991
1991
Sportveranstaltung in South Williamsport